Griže eller Grize kan syfta på:

 Griže, Ivančna Gorica – en ort i kommunen Ivančna Gorica i Slovenien 
 Griže, Sežana – en ort i kommenen Sežana i Slovenien 
 Griže, Žalec – en ort i kommunen Žalec i Slovenien